Den här artikeln listar friidrottsrekord i mångkampsgrenar.

Mångkampen är kanske den friidrottsdisciplin där störst skillnad råder mellan herr- och damtävlingen. Herrar tävlar i tiokamp utomhus och sjukamp inomhus, medan damerna tävlar i sjukamp utomhus och femkamp inomhus.

Tiokamp, herrar utomhus

Sjukamp, damer utomhus

Sjukamp, herrar inomhus

Femkamp, damer inomhus

Källor

Friidrottsrekord